British Leyland - Britse fabrikant van auto's, bussen en vrachtwagens
 Leyland (Lancashire) - plaats in het district South Ribble in het graafschap Lancashire
 Station Leyland - station in bovengenoemde plaats
 Leylandcipres - naaldboom (kweekvorm)